Luis López può riferirsi a:
 Luis López (XVI secolo), teologo spagnolo.
 Luis López (1964), calcettista argentino.
 Luis López, pallavolista portoricano.
 Luis López, calciatore honduregno.